Палена може да се отнася до:

 Палена – фигура от древногръцката митология
 Палена – спътник на Сатурн
 Палена - () община в Италия, административен регион Абруцо, провинция Киети